Spondylus är ett släkte av musslor. Spondylus ingår i familjen Spondylidae.

Spondylus är enda släktet i familjen Spondylidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Spondylus